Seawright ist der Familienname folgender Personen:
 George Seawright (ca. 1951–1987), nordirischer Politiker
 Jonas Seawright (* 1982), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Paul Seawright (* 1965), irischer Künstler
 Roy Seawright (1905–1991), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler
 Toni Seawright (* 1964), US-amerikanische Schauspielerin und Musikerin